Accused (1936), een film uit 1936 van Thornton Freeland
 Obžalovaný of Accused, een film uit 1964 van Ján Kadár en Elmar Klos
 The Accused (1949), een film uit 1949 van William Dieterle
 The Accused (1960), een film uit 1960
 The Accused (1988), een film uit 1988 van Jonathan Kaplan
 Accused of Murder, een film uit 1956 van Joseph Kane
 Wrongfully Accused, een film uit 1998 van Pat Proft
 Accused, een film uit 2005 van Jacob Thuesen 
 Accused (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2010